

Titres 

 Le Client, court-métrage français de Marc Serhan sorti en 1988 ;
 Le Client (The Client), roman américain de John Grisham publié en 1993 ;
 Le Client (The Client), film américain de Joel Schumacher sorti en 1994, adapté du roman ci-dessus ;
  (The Client), série télévisée américaine créée en 1995, adaptation du film ci-dessus ;
 Le Client (The Client), septième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2005 ;
 Le Client, téléfilm français d’Arnauld Mercadier diffusé en 2011 ;
 Le Client (Forushande), film iranien réalisé par Asghar Farhadi en 2016.

Voir aussi 
 Cliente, film français réalisé par Josiane Balasko, sorti en salle en 2008.
 La Cliente, téléfilm français réalisé par Pierre Boutron en 2004.
 Les Clients, téléfilm français réalisé par Yannick Andréi en 1988.